Кусунда или Бан Раджа («лесные люди») — племя, проживающее в Непале; этнически связаны с народом чепанг, однако в отличие от чепангов проживают не в домах, а в лесу. Исповедуют анимизм, хотя в их ритуалах чувствуется индуистское влияние. Согласно переписи 2001 г., насчитывалось 164 кусунда, из которых 160 заявили себя как индуисты, и 4 — как буддисты.

Говорят на языке кусунда, который ранее считался принадлежащим к тибето-бирманской семье, однако согласно современным представлениям, является изолированным. До последнего времени было известно, что осталась только одна пожилая носительница языка кусунда, однако несколько лет назад появилась неподтверждённая информация, что в отдалённом лесном районе Непала обнаружено ещё трое людей, владеющих этим языком.

Литература 
 Ruhlen, Merritt. The Origin of Language: Tracing the Evolution of the Mother Tongue. New York: John Wiley & Sons, 1994.
 D. E. Watters (2005): Notes on Kusunda Grammar. NFDIN Katmandu, ISBN 99946-35-35-2.
 P. Whitehouse, T. Usher, M. Ruhlen & William S.-Y. Wang (2004): Kusunda: An Indo-Pacific language in Nepal, PNAS 101:5692-5695 (free access)

Ссылки 
 Kusunda SIL ethnologue 14th edition entry, 2000
 Kusunda SIL ethnologue 15th edition entry, 2005
 Notes on Kusunda Grammar: A language isolate of Nepal. Himalayan Linguistics Archive 3. 1-182.

Народы Непала
Народы, говорящие на изолированных языках